Gazzetta di Milano è il nome di diverse pubblicazioni edite a Milano:

 Milano (1637-1746), giornale ufficiale del Ducato di Milano e noto anche come Gazzetta di Milano.
 Gazzetta di Milano (1769-1862), quotidiano letterario e culturale milanese 
 Gazzetta di Milano (1796-1797), quotidiano milanese
 Gazzetta di Milano (1816-1875), quotidiano milanese
 Gazzetta di Milano (2020-), quotidiano on-line italiano diretto da Pietro Pizzolla